Николаев, Вадим:
 Николаев, Вадим Георгиевич (1939—2015) — советский и российский геолог, доктор геолого-мнералогических наук.
 Николаев, Вадим Иванович (род. 1959) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Чувашской Республики.